Gafsa (stad), stad in Tunesië
 Gafsa (gouvernement) gouvernement in Tunesië
 Gafsa (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen